Wells Fargo Plaza (произносится Уэ́лс Фа́рго Пла́за) — название нескольких зданий в США, принадлежащих компании Wells Fargo:

Здания 
''Сортировка по городам, по алфавиту
  — в Сан-Диего.
  — в Такоме.
  — в Финиксе.
 Wells Fargo Plaza — в Хьюстоне.
  — в Эль-Пасо.

См. также 
 Wells Fargo Center — название нескольких зданий в США, также принадлежащих компании Wells Fargo
  — название нескольких зданий в США, также принадлежащих компании Wells Fargo
  — название нескольких зданий в США, также принадлежащих компании Wells Fargo